T80 oder T 80 steht für:
 Mercedes-Benz T 80, einen Supersportwagen von Mercedes-Benz mit 3000 PS von 1939
 Yema T80, einen SUV des Automobilherstellers Yema
 „Komplikationen nach Infusion, Transfusion oder Injektion zu therapeutischen Zwecken“ (ICD-10-WHO-Code) gemäß ICD-Schlüssel

T-80 steht für:
 T-80, einen modernen sowjetischen Kampfpanzer
 T-80 (leichter Panzer), einen leichten sowjetischen Panzer des Zweiten Weltkrieges

T80